Munkelia (buurt) - buurt in de wijk Lambertseter in Oslo, Noorwegen
 Munkelia (metrostation) - metrostation in bovenstaande buurt